Ruanda
Kigoma – settore del distretto di Huye
Kigoma – settore del distretto di Nyanza

 Tanzania
Kigoma – città capoluogo della regione di Kigoma
Kigoma – circoscrizione della regione di Kogama
Distretto rurale di Kigoma – distretto della regione di Kigoma
Distretto urbano di Kigoma-Ujiji – distretto della regione di Kigoma